CWC (zamiennie CAC) - Certyfikat Wystawowego Championa (fr Certificat d'Aptitude au Championnat) – przyznawany na wystawach psów rasowych. CWC może być przyznany psu i suce z lokatą pierwszą i oceną doskonałą w klasie pośredniej, otwartej, championów i użytkowej. Fakt ten jest odnotowany przez sędziego na karcie oceny psa. W Polsce trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów kynologicznych (w tym przynajmniej jeden na wystawie międzynarodowej lub klubowej) są podstawą do przyznania psu/suce tytułu Champion Polski, pod warunkiem, że między przyznaniem pierwszego i ostatniego wniosku upłynęło w zależności od organizacji kynologicznej od 3 do 6 miesięcy.Począwszy od 2012 roku Championat Polski będzie przysługiwał po uzyskaniu przez psa/sukę czterech CWC, w tym jednego na wystawie międzynarodowej lub klubowej od trzech różnych sędziów w odstępie czasu co najmniej sześciu miesięcy. Zasada ta dotyczy psów/suk, które pierwsze CWC uzyskają po 1.01.2012 roku. Pozostałe nabierają prawo do championatu na dotychczasowych warunkach. W innych krajach stosuje się podobne regulaminy championatów, ustalające liczbę i sposób zdobycia CAC niezbędnych do uzyskania tytułu.

W Polsce skrót CWC używany jest wyłącznie przez Związek Kynologiczny w Polsce. Pozostałe krajowe organizacje używają skrótu CAC.

Wzmiankę o liczbie CWC i CAC uzyskanych przez danego psa można często spotkać w reklamach hodowli, zwłaszcza wtedy, gdy brak jest innych tytułów.

Wystawy psów

de:Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté